♦
Каро е един от четирите цвята при игра на карти. В бридж и бридж-белот цветът е трети по стойност, след купа и преди спатия. Често се асоциира с богатство и изобилие поради формата, която наподобява диамант.

Кодове на символите 
Unicode – използва символите U+2666 и U+2662:
 ♦ ♢

HTML – използва цифров код и мнемоника &#9830; и &diams;:
 ♦

В други езици 
 Немски: Karo
 Английски: Diamonds
 Френски: Carreau
 Испански: Cuadrados
 Италиански: Quadri
 Руски: Бубны или Буби

Примери 

Карти за игра